Скурдза (, Πέρδικα) е планина в северозападната част на Гърция.

Описание 
Скурдза е планински комплекс в западната част на Гревенско (Македония), на границата с Янинско (Епир). Част от планинската верига на Северен Пинд. Някои карти неправилно го включват в планинската верига Лигос. На север е отделена от планината Талиарос със седловината Какарандза (1220 m) и противоположните реки Жужелска и Венетикос, докато на на юг се отделя от планинския комплекс Василица със седловината Мнима (1550 m). От комплекса Смолика на запад е отделена от проход (1520 m), през който минава пътят за Самарина, докато на изток стига чак до Венетико.

Скалите му са офиолити и флиш.

Изкачването до върха може да стане от прохода (1520 m) за около 1,30 часа.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Гревена
Пинд